Auguste Impose, né le  à Le Locle en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et congolais. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 

En 2015-2016, il joue pour les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il fait partie de l'équipe de Suisse de hockey sur glace en sélections jeunes (U-18).

Statistiques

En club 

|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || HC Ajoie || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Remparts de Québec || LHJMQ || 50 || 15 || 17 || 32 || 4 || 4|| 0|| 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA || 39 || 4 || 7 || 11 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ajoie || LNB || 14 || 2 || 5 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || LNB || 25 || 4 || 1 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Sierre || SRL || 24 || 5 || 8 || 13 || 2 || 11 ||7 || 11 || 18 || 4
|-
| 2019-2020 || HC Sierre || LNB || 27 || 4 || 5 || 9 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| colspan="15"|
|-
|-
| 2021-2022|| HC université Neuchâtel ||  ligue ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || align=left|
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left|

Références 

Naissance en juin 1997
Naissance au Locle
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif congolais (RDC)
Sportif neuchâtelois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du HC Sierre